Ludlow [ladlou] může být:

 ludlow (geologie) – oddělení silurského útvaru, resp. epocha silurské periody

 Ludlow (město) – město v nemetropolitním anglickém hrabství Shropshire
Ludlow Town FC – byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Ludlow
 Ludlow (hrad) – zřícenina hradu, která se nachází ve městě Ludlow
 Ludlow (mys) – jeden z mysů, které vybíhají z jižního pobřeží ostrova Alexandřina země
 Ludlow (příjmení)
Peter Ludlow – fiktivní postava z filmu Ztracený svět: Jurský park režiséra Stevena Spielberga
 Ludlow (jméno)

Odvozené 

 Ludlow Street – ulice ležící u Houston Street na Lower East Side na Manhattanu